Мартин Чех ()— чешский хоккеист. Амплуа — защитник (правый) Выступал за клубы «Пльзень», «Ювяскюлю», магнитогорский «Металлург», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Пардубице».

Биография 
Мартин Чех начал свою профессиональную карьеру в 1993-94 годах в чешском клубе Злин, выступавшем в экстралиге, хотя и сыграл всего одну игру в этом сезоне.

Продолжил свою карьеру на профессиональном уровне Чех в сезоне 1996-97 годах в клубе Пльзень 1929. Провел в клубе пять сезонов, после чего перешёл в финский ЮИП, а позже и в Пеликанз.

В 2003 году он подписал контракт с магнитогорским Металлургом. В сезоне 2005-06 годов дважды менял клуб — сначала на Сибирь, а потом на Салават Юлаев.

В 2006 году вернулся в Чехию в клуб Итон Пардубице.

В возрасте 31 года погиб в автокатастрофе недалеко от г. Пардубице (Чехия)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика
 Обстоятельства гибели
 www.sport.ru

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 2 июня
Родившиеся в 1976 году
Умершие 6 сентября
Умершие в 2007 году
Погибшие в автомобильных катастрофах
Хоккейные защитники
Хоккеисты Чехии
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Пардубице»